Der CEV-Pokal 2022/23 der Frauen begann mit der ersten Runde am 13. bis 15. Dezember 2022.

Teilnehmer

Modus 
Die 31 Teams spielten das Sechzehntel- und Achtelfinale im K.-o.-System aus. Anschließend treten die besten acht Teams in einer Playoff-Phase gegeneinander an. Die vier Gewinnerteams spielen das Viertelfinale gegen drittplatzierte Teams aus der Champions-League-Gruppenphase aus. So geht es weiter bis zu den Endspielen.

Alle Runden werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

* Golden Set: 15:9 für Łódź

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2022 Frauen
Volleyballsaison 2022/23
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften